Kaitlyn Christian e Sabrina Santamaria erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di partecipare con compagne diverse. Christian si era iscritta con Lidzija Marozava, ma si sono ritirate prima dell'inizio del torneo, mentre Santamaria ha fatto coppia con Miyu Katō, ma sono state sconfitte da Julia Lohoff e Renata Voráčová nei quarti di finale.

In finale Eri Hozumi e Makoto Ninomiya hanno sconfitto Estelle Cascino e Jessika Ponchet con il punteggio di 7-6(1), 6-1.

Teste di serie 

  Magda Linette /  Bernarda Pera (primo turno)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)
  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (ritirate)

  Miyu Katō /  Sabrina Santamaria (quarti di finale) 
  Beatriz Haddad Maia /  Mayar Sherif (quarti di finale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

L'Open 35 de Saint-Malo 2022